

Patronyme 

 Jacques Gouin de Beauchêne (1652-1730), navigateur français ;
Laure Mathilde Gouin (1829-1916), artiste peintre et photographe française ;
 François Gouin (1831-1896), éducateur en langues étrangères français ;
 Lomer Gouin (1861-1929), homme politique québécois ;
 Félix Gouin (1884-1977), homme politique français ;
 Léon-Mercier Gouin (1891-1983), homme politique québécois ;
 Paul Gouin (1898-1976), homme politique québécois ;
 Thérèse Gouin Décarie (1923- ), psychologue québécoise.
 Raymond Gouin, footballeur français ;
 Stéphan Gouin, animateur radio québécois ;
 Benoît Gouin (1961- ), acteur québécois ;
 Philippe Gouin (1969- ), comédien et metteur en scène français ;
 La Famille Goüin, une famille de banquiers et d'industriels originaires de Tours. Parmi ses membres :
 Henri Jacques Goüin-Moisant (1758-1823), banquier-négociant et homme politique français.
 Alexandre Goüin (1792-1872), banquier et homme politique français.
 Eugène Goüin (1818-1909), fils du précédent, banquier et homme politique français.
 Ernest Goüin (1815-1885), ingénieur et industriel français.
 Jules Goüin (1846-1908), ingénieur, industriel et philanthrope.
 Edouard-Ernest Goüin (1876-1922), industriel et financier français.
 Gaston Goüin (1877-1921), ingénieur et industriel.
 Ernest-Georges Goüin (1881-1967), industriel.
 Henry Goüin (1900-1977), industriel et mécène.

Pseudonyme 

 Fred Gouin (1889-1959), chanteur français.

Toponyme

Gouin, village du Cameroun dans l'arrondissement de Datcheka.

Tous ces toponymes rappellent la mémoire de Lomer Gouin : 
Gouin, circonscription électorale provinciale du Québec.
Réservoir Gouin, réservoir à la source de la rivière Saint-Maurice, à La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Barrage Gouin, une infrastructure de rivière qui a engendré le réservoir Gouin. Ce barrage est la source de la rivière Saint-Maurice et est situé dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Boulevard Gouin, voie de Montréal.
Boulevard Gouin, voie de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pont Gouin, pont de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, au Québec.

Pointe du Grand Gouin, promontoire rocheux français à Camaret-sur-Mer.
Hôtel Goüin, musée de la ville de Tours.
Hôpital Goüin, établissement de santé à Clichy.
Rue Ernest-Goüin, rue du  de Paris.

Autres 
 Gouvernement Félix Gouin, gouvernement provisoire de la République française (1944-1947).
 Gouvernement Lomer Gouin, mandat de gouvernement québécois (1905-1920).
 Prix Gaston-Gouin, prix littéraire québécois.
 Comité Henry Goüin, club d'entreprises mécènes auprès de la Fondation Royaumont.
 Prix Henri-Gouin, course hippique.
 les Gouin, un peuple de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso.
 le gouin (ou cerma), une langue gur.

Notes et références 

Homonymie de gouvernement